Wold-Zerlegung steht für:
 Wold-Zerlegung, Begriff der Funktionalanalysis, siehe Shiftoperator#Wold-Zerlegung
 Woldsche Zerlegung in der Zeitreihenanalyse